Будогощенский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая в 1927—1932 годах.

Административный центр — посёлок Будогощь.

Площадь территории — 1956 км². Население — 16549 человека (в 1926 году).

Образование района 
Будогощенский район образован одновременно с Ленинградской областью 1 августа 1927 года. В состав района были включены следующие административные единицы:

а) из Тихвинского уезда Череповецкой губернии:
 Недашецкая волость — полностью (4 сельсовета: Латинский, Петровский, Полевичский, Талецкий);
 из Васильковской волости — 4 сельсовета (Лугский, Бельский, Будогощенский и Кукуйский);

б) из Новгородского уезда Новгородской губернии:
 из Оскуйской волости — Крестецкий и Клинковский (без деревни Опалево) сельсоветы.
 
Первоначально Будогощенский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

В 1930 году в состав Будогощенского района входили 13 сельсоветов:
 Бельский,
 Будогощенский,
 Горчаковский,
 Запольский,
 Званский,
 Клинковский,
 Крестецкий,
 Кукуйский,
 Лашинский,
 Лугский,
 Петровский,
 Талецкий,
 Хортицкий.

Упразднение района 

Район был упразднён постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года. Территория района была распределена следующим образом:
 в Киришский район — Бельский, Будогощенский, Горчаковский, Званский, Клинковский, Крестецкий, Кукуйский, Лашинский, Лугский сельсоветы и рабочий посёлок Будогощь;
 в Любытинский район — Хортицкий, Запольский, Петровский, Талецкий сельсоветы.
В настоящее время большая часть территории Будогощенского района входит в состав Киришского района.

Примечания

Ссылки 
 Справочник истории административно-территориального деления Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области